Boletim Sísmico Brasileiro é um catálogo do grupo de sismologia do IAG, pertencente à Universidade de São Paulo, que registra todos os sismos ocorridos no território brasileiro desde o ano de 1720.

 
 Boletim Sísmico Brasileiro
 Sismologia IAG/USP

Sismologia
Revistas científicas